Phytodrymadusa är ett släkte av insekter. Phytodrymadusa ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Phytodrymadusa